Палиак може да се отнася до:

 Палиак (митология) - герой от инуитската митология
 Палиак (спътник) – спътник на Сатурн